Marilena Lisa Widmer (Aarau, Suiza, 7 de agosto de 1997) es una futbolista suiza que juega en la posición de defensa.

Clubes

Referencias 

Futbolistas femeninas de Suiza
Futbolistas de la selección femenina de fútbol de Suiza
Futbolistas del Eintracht Fráncfort (femenino)
Nacidos en Aarau